Ла Морена Дос има више значења:

 Ла Морена Дос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Морена Дос (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику